Джеймс (Джим) Бек Гордон (; ) — американский музыкант, специализировавшийся на работе в студии, и автор песен.

Победитель премии Грэмми, он был одним из наиболее востребованных сессионных барабанщиков в конце 1960-х, 1970-х годах, делая записи альбомов со многими известными музыкантами того времени, в частности,  был барабанщиком блюз-роковой супергруппы Derek & The Dominos.

Прогрессирующая шизофрения вынудила Гордона в начале 1980-х оставить музыку. А в 1983 году случилась трагедия: он убил свою мать и после этого был приговорён к пожизненному лишению свободы с правом условно-досрочного освобождения через 16 лет. С 1999 года ему несколько раз отказывали в условно-досрочном освобождении, последний раз в марте 2018 года, следующее прошение он может подать не ранее марта 2021 года. По состоянию на начало 2023 года, Гордон продолжает находиться в заключении в лечебно-исправительном учреждении в Калифорнии.

Джеймс Бек Гордон скончался в тюрьме 13 марта 2023 года.

Дискография 

 Duane Allman Anthology (Organ, Piano, Drums)
 Hoyt Axton My Griffin Is Gone
 Joan Baez From Every Stage; Diamonds and Rust; Gulf Wind
 The Beach Boys Good Vibrations; Spirit of America; Pet Sounds
 Stephen Bishop On & On: Hits of Stephen Bishop
 Bread Bread
 Teresa Brewer 16 Most Requested Songs
 Jackson Browne Saturate Before Using (organ), The Pretender
 The Byrds The Notorious Byrds Brothers
 Glen Campbell  Wichita Lineman
 The Carpenters Horizon; A Kind of Hush
 Eric Clapton  Layla And Other Assorted Love Songs; Derek & the Dominos in Concert; Derek & the Dominos- Live at the Fillmore;
 Gene Clark Gene Clark with the Gosdin Brothers
 Joe Cocker Mad Dogs And Englishmen
 Judy Collins Who Knows Where The Time Goes
 Alice Cooper Alice Cooper Goes to Hell; Lace and Whiskey
 Crosby, Stills, Nash & Young Box Set
 Burton Cummings
 Delaney & Bonnie "To Bonnie From Delaney"; On Tour With Eric Clapton And Friends
 John Denver
 Donovan Life Is A Merry-go-round; Yellow Star; Operating Manual For Spaceship Earth; Lazy Daze
 Neil Diamond Beautiful Noise (Conga, Drums, Harmony Vocals)
 Everly Brothers Heartaches & Harmonies
 Art Garfunkel Angel Clare
 Lowell George  Thanks I'll Eat It Here
 Hall & Oates Bigger than the Both of Us
 Merle Haggard Same Train, Different Time
 George Harrison All Things Must Pass, Extra Texture; Living in the Material World
 Jim Henson The Muppet Movie
 John Lee Hooker Endless Boogie
 Jim Horn Through the Eye
 Thelma Houston I've Got the Music in Me
 Incredible Bongo Band  Apache
 Dr John  Sun, Moon & Herbs
 Carole King
 B.B.King In London; The Best of B.B.King
 John Lennon It's So Hard; Imagine; The Plastic Ono Band- Sometime in New York City
 Gordon Lightfoot Sundown; Gord's Gold; Cold On The Shoulder
 Manhattan Transfer Pastiche; Anthology: Down in Birdland
 Country Joe McDonald Classics
 Dave Mason  Alone Together
 The Monkees Monkees; More of the Monkees; Instant Replay
 Maria Muldaur Maria Muldaur; Waitress in a Donut Shop
 Randy Newman Randy Newman; 12 Songs
 Harry Nilsson  Nilsson Schmilsson; Aerial Ballet
 Van Dyke Parks Discover America
 Tom Petty Playback
 Emitt Rhodes American Dream
 Minnie Riperton Adventures in Paradise
 Johnny Rivers Last Boogie in Paris; Blue Suede Shoes
 Linda Ronstadt Don't Cry Now
 Leon Russell  The Shelter People; Will O' The Wisp
 Seals & Crofts Humming Bird
 John Sebastian Tarzana Kid
 Carly Simon No Secrets
 Phil Spector Back to Mono (1958-1969)
 B.W. Stevenson Pass This Way; Calabasas
 Barbra Streisand Barbra Joan Streisand
 Souther-Hillman-Furay Band
 Redeye Redeye
 Steely Dan Pretzel Logic 
 John Stewart Phoenix Concerts 
 Mel Torme Mel Tormé Collection
 Traffic Welcome To The Canteen; The Low Spark of High Heeled Boys
 John Travolta Best of John Travolta
 John Valenti Anything You Want, 1976
 Andy Williams
 Judee Sill Heart Food
 Mason Williams Classical Gas; Phonograph Record
 Frank Zappa Apostrophe; Läther; "Grand Wazoo" (tour) and "Petit Wazoo" (tour); Imaginary Diseases; Wazoo

Примечания 

Ударники США
Сессионные музыканты США
Лауреаты премии «Грэмми»
Матереубийцы
Убийцы США
Осуждённые пожизненно в США
Исполнители Warner Music Group